Calthropella är ett släkte av svampdjur. Calthropella ingår i familjen Calthropellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar
Calthropella